Il doppio del Queen's Club Championships 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ken Flach e Robert Seguso erano i detentori del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Broderick Dyke e Wally Masur.

Kevin Curren e Guy Forget hanno battuto in finale 6–2, 7–6 Darren Cahill e Mark Kratzmann.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (primo turno)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale) 
 John Fitzgerald /  Paul McNamee (secondo turno) 
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (primo turno) 
 Kevin Curren /  Guy Forget (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1986